Gray Wolves (Les Loups gris) était le surnom d'un groupe de conseillers municipaux corrompus de la ville de Chicago durant la période des années 1890 jusqu'aux années 1930.

Le conseil municipal de Chicago (Chicago City Council) donnait souvent des franchises à des entreprises privées pour maintenir les services publics. Beaucoup d'entreprises ont soudoyé les conseillers municipaux afin qu'ils attribuent de tels contrats, une pratique connue sous le nom de « boodling ».

Scandale de la Ogden Gas Company
En 1895, un des Gray Wolves a accordé une franchise à la Ogden Gas Company (qui n'existait pas) pour forcer le détenteur de la franchise existante à pouvoir acheter les droits d'Ogden pour le gaz. 

Des comportements similaires ont abouti à la mise en place de la ligue municipale des électeurs « Electors Municipal League » en 1896 pour mettre les conseillers municipaux véreux hors du conseil.

Notes et références

Voir aussi
Histoire de Chicago

Wolves
Corruption aux États-Unis
Wolves